Palang kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Pālang (ort i Bangladesh), Dhaka,

Indonesien 

 Kecamatan Palang, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Palang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar